Олег Николаевич Хопёрский (род. , , СССР) — советский и российский яхтсмен, многократный призёр чемпионатов мира и Европы в олимпийских классах «Финн» и «Солинг», Заслуженный мастер спорта СССР, участник четырёх Олимпийских игр: 1988, 1992, 1996, 2000. Многократный чемпион СССР и России по парусному спорту. Главный тренер Сборной России по парусному спорту (2007—2010).

Биография 
Отец — Николай Петрович Хопёрский (1925—2000) — инженер—железнодорожник.
Мать — Александра Андреевна Хопёрская (1925—2015).

В средней школе увлекался хоккеем. Парусным спортом начал заниматься в 1969 году, в Липецке у тренера Джеломанова Валерия Васильевича. Первый большой успех пришёл к Олегу в 1978 году, когда он занял второе место на первенстве СССР среди юниоров и получил звание «мастер спорта СССР».

 С 1979 года в молодёжной Сборной СССР в классе «Финн». С этого момента тренером  стал Олег Иванович Шилов.
 С 1981 по 1991 год в основном составе Сборной СССР по классу «Финн».
 С 1991 по 2000 год в Сборной России.
 С 1983 по 2004 год — офицер Вооружённых Сил СССР и России. Последнее воинское звание — майор.
 В 1994 году стал организатором и меценатом традиционной «Рождественской регаты» в Сочи.

Образование — окончил  Липецкий политехнический институт, инженер-механик.

С 2007 по 2010 год был Главным тренером Сборной России по парусному спорту.
C 2011 по 2015 год — Старший тренер Сборной в классе «Финн».

С 2009 года выступает в международных соревнованиях в классе «Дракон».

Спортивные достижения 
Победитель  в классе «Финн», озеро Балатон, 1984 год.

Государственные награды 
 Орден «Знак Почёта» (1984)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1984)

Семья 
 Супруга — Марина Фролова
 Сын — Олег (1983)
 Дочь — Анастасия
 Сын — Сергей

Примечания

Ссылки 
 
 
 Олег Хопёрский на старом сайте ВФПС. 26.05.2011
 
 
  

Чемпионы Европы по парусному спорту
Яхтсмены СССР
Яхтсмены России
Заслуженные мастера спорта СССР
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1988 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1992 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1996 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2000 года
Тренеры по парусному спорту России
Спортсмены Липецка